James Hepburn kan syfta på bland andra:

* James Hepburn (död 1524), skotsk kyrkoman
 James Hepburn, 4:e earl av Bothwell (omkring 1534–1578), skotsk härförare
 James Hepburn (1811–1869), engelsk ornitolog
 James Curtis Hepburn (1815–1911), amerikansk missionär och språkforskare